Волненко Анатолій Никонович — заслужений діяч мистецтв України,
 Волненко Олександр Анатолійович — український театральний художник та педагог.
Українські прізвища
Прізвища на -енко